O Deportivo Mictlán é um clube de futebol guatemalteco fundado em 1960 com sede em Asunción Mita. A equipe compete no Campeonato Guatemalteco de Futebol.

Mictlan
Clubes de futebol fundados em 1960
Fundações na Guatemala em 1960
Jutiapa